Уилли (, ) — английская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1956) — британско-американский футболист, финалист Североамериканской футбольной лиги в составе шоубольного клуба «Монреаль Мэник» (1983).
 Уилли, Артур:
  (1867—1942) — британский зоолог, директор Национального музея Коломбо (1902—1909), член Королевского общества (с 1902).
  (1868—1923) — британский адвокат, конезаводчик и политик, член Палаты общин от Центрального Лидса (1922—1923).
  (1897—1978) — британский литературовед, профессор английской литературы им. короля Эдуарда VII Кембриджского университета (1946), член Британской академии (с 1947).
  (1884—1982) — британский военный и политический деятель, предприниматель; президент Федерации британской промышленности (1925—1926), член Палаты общин от Южного Брэдфорда (1918—1922).
 Уилли, Гордон (1913—2002) — американский археолог.
  (1933—2021) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Эссендон».
  (1823—1863) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Техас (1856—1858), брат Эйсы Уилли.
 Уилли, Джек (род. 1979) — папуанский боксёр.
  (род. 1947) — американский политик, мэр Хилсборо (штат Орегон; 2009—2017).
  (1886—1952) — британский политик, член Палаты общин от Кливленда (1945—1952).
  (род. 1986) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс» (2013).
  (род. 1990) — британский крикетчик, обладатель Кубка по крикету Twenty20 в составе команды графства Нортгемптоншир (2013), чемпион лиги Big Bash в составе клуба «Перт Скорчерс» (2017) и Суперлиги Пакистана в составе «Исламабад Юнайтед» (2018), сын Питера Уилли.
  (1931—2009) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Милуоки Брэйвз» и «Нью-Йорк Метс».
  (1776—1858) — амреиканский политик, член Сената от штата Коннектикут (1825—1831).
 Уилли, Келли (род. 1982) — американский спринтер.
  (род. 1998) — новозеландский регбист, игрок Национального чемпионата провинций в составе команды Отаго.
  (род. 1967) — американский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии за новостную фотографию (2010).
  (род. 1994) — индонейзийская модель, актриса и певица, лауреат премии Panasonic любимой актрисе (2010, 2010).
  (род. 1976) — британский пловец, серебряный медалист чемпионата мира на короткой воде в плавании на 100 м на спине (1995).
 Уилли, Норман:
 Уилли, Норман Бушнелл (1838—1921) — губернатор штата Айдахо (1890—1893).
  (1927—2011) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Филадельфия Иглз».
 Уилли, Питер:
 Уилли, Питер Джон (род. 1930) — американский геолог.
  (род. 1949) — британский крикетчик и спортивный судья, обладатель Кубка Gillette в составе команды графства Нортгемптоншир (1976) и Кубка Benson & Hedges в составе команды Лестершира (1985), отец Дэвида Уилли.
  (1929—2004) — австралийский игрок в регбилиг и тренер, чемпион Нового Южного Уэльса в качестве тренера клуба «Мэнли-Уорринга» (1972, 1973), финалист Лиги регби Англии в качестве тренер «Брэдфорд Буллс» (1990).
  (1999—2022) — кирибатский спринтер, рекордсмен Кирибати в беге на 60 м в помещении (2017—2020) и в эстафете 4×100 м (с 2018).
  (ок. 1703—1765) — британский политик и предприниматель, член Палаты общин (1747—1765).
  (1811—1900) — американский юрист и политик, член Сената от штатов Виргиния (1861—1863) и Западная Виргиния (1863—1871).
  (1910—1987) — британский политик, член Палаты общин от Северного Сандерленда (1945—1983).
  (1927—2022) — американский социолог, Элиотский профессор образования Гарвардского университета, лауреат премии У. Э. Б. Дюбуа за общий вклад Американской социологической ассоциации (2005).
  (1910—1986) — американский политик, временный председатель Сената штата Виргиния (1972—1986).
  (1829—1899) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1873—1875), председатель Верховного суда штата Техас (1882—1888), брат Джеймса Уилли.
  (1889—1950) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Делавэр (1943—1945).

См. также